Ли Чхан Хо (, род. 29 июля 1975 года) — корейский го-профессионал 9 дана, считающийся одним из сильнейших игроков современности.

Биография 
Ли Чхан Хо получил профессиональный разряд в 1986 году в возрасте 11 лет. Учителем Ли является Чо Хунхён — обладатель наибольшего количества титулов го в Корее. В 1992 году он выиграл свой первый международный го-титул — третий кубок Tong Yang Cup. Ли был обладателем одного из основных корейских титулов - Ванви 12 лет подряд с 1995 по 2007 годы.

Ли получил прозвище «Каменный Будда» за спокойствие и невозмутимость во время партий. Отличительной чертой стиля игры Ли является глубокий просчёт и спокойные ходы без излишней атакующей направленности.

Ли Чхан Хо женат на Ли До Юн, также играющей в го.

Титулы 
Ли Чхан Хо занимает второе место по количеству титулов го в Корее и первое место по количеству выигранных международных титулов.

 Всего: 140 титулов, 49 участий в финальном розыгрыше.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Партии Ли Чхан Хо
 Интервью Ли Чхан Хо
 Ли Чхан Хо в Библиотеке Сэнсэя
 Фан-клуб Ли Чхан Хо

Игроки го Республики Корея